Otitis media (Middenoorontsteking)
  Otitis externa (ontsteking van de gehoorgang en/of het buitenoor)